Пави () — французская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  — французский исследователь, дипломат и высокопоставленный чиновник.
 Пави, Теодор Мари (1811—1896) — французский путешественник и ориенталист.

Топоним 
 Пави — коммуна во Франции, в регионе Юг — Пиренеи.